Супер Регби Aotearoa — турнир по регби, организованный регбийным союзом Новой Зеландии (NZR), среди пяти местных франшиз Супер Регби. Соревнование замещает сезон Супер Регби в сезоне 2020 года, который был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19.

Формат турнира 
Турнир проходил с 13 июня по 16 августа 2020 года. За десять игровых недель пять команд сыграют двухкруговой турнир. Турнир стал первым регбийным соревнованием после начала пандемии COVID-19. 8 июня правительство Новой Зеландии сняло большинство запретов на поездки внутри страны, в связи с чем было объявлено, что игры будут проходить в присутствии зрителей

Участники турнира 
 Блюз
 Харрикейнз
 Крусейдерс
 Хайлендерс
 Чифс

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 раунд

2 раунд

3 раунд

4 раунд

5 раунд

6 раунд

7 раунд

8 раунд

9 раунд

10 раунд

См. также 
Супер Регби

Примечания 

Турниры по регби